Kovalski (masculin ; ) ou Kovalskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Elizaveta Kovalskaïa (1851-1943), révolutionnaire russe
  (1935-2010), écrivain et poète russe
  (1947-), pianiste russe

Voir aussi 
 

Patronyme russe